Pepe Blanco puede referirse a:

Pepe Blanco (1911-1981), cantante riojano.
José Blanco (n. 1962), político gallego.